

Druga savezna liga - grupa Zapad 

 Rijeka i Rudar (Ljubija) igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Nisu uspjeli.

Druga savezna liga - grupa Sjever 

 Proleter (Zrenjanin) i Osijek igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Nisu uspjeli.
 Crvenka je ispala iz Prve savezne lige i postala član Druge savezne lige - grupa Sjever.
 Metalac (Valjevo) na kraju sezone promijenio je ime u Budućnost (Valjevo).

Druga savezna liga - grupa Jug 

 Sutjeska (Nikšić) i Budućnost (Titograd) su sudjelovali u kvalifikacijama za ulazak u Prvu saveznu ligu. Sutjeska je uspjela.

Druga savezna liga - grupa Istok  

 Vardar (Skopje) i Borac (Čačak) igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Vardar je uspio.
 Bor je ispao iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - grupa Istok.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

1970-71
 2